Самопрезентация (с лат. — «самоподача») — процесс представления человеком собственного образа в социальном мире, характеризующийся намеренностью и направленностью на создание у окружающих определенного впечатления о себе.

Описание 
Понятие «самопрезентации» является объектом изучения множества наук: психологи подчеркивают её направленность на появление желаемой субъектом самопрезентации реакции, путем вызывания у объекта воздействия заданного спектра эмоций. Социологи подчеркивают необходимость самопрезентации в целях составления окружающими полного и достоверного образа самопрезентующегося. При этом, говоря о достоверности и возможной идеализации образа, важна степень приближения и стремлениям к указанной идеализации..

В качестве основной функции самопрезентации американский социолог И. Гофман называет определение характера социальной ситуации с учетом возможности регулирования большинства социальных взаимодействий. За счёт использования самопрезентации происходит эффективное принятие социумом личностных ролей субъекта воздействия и их взаимодействия. Характер самопрезентации может меняться в зависимости от обстоятельств или целей субъекта самопрезентации. Благодаря анализу данного понятия И. Гофманом, самопрезентация стала выступать в качестве предмета социально-психологических исследований.

Самопрезентация выступает в качестве важной части навыков общения, используемых различными субъектами в целях формирования определенного образа в сознании других людей для дальнейшего получения материальных и социальных выгод. Использование самопрезентации может осуществляться в различных условиях: от общения с незнакомыми людьми на улице до встречи с высокопоставленными партнерами.

Виды самопрезентации 
Самопрезентация бывает двух видов:

— природная, называемая природным распределением,- свойственна всем индивидам и характеризующаяся не надуманностью процесса и естественностью. В результате природной самопрезентации происходит определение человека в системе общественного сознания. Отличительными особенностями самопрезентации данного вида является невозможность контроля и корректировки, что можно расценить в качестве недостатка природной самопрезентации в силу неизвестности характера произведенного эффекта.

— искусственная самопрезентация, в рамках которой применяются специально наработанные навыки представления себя, со спланированным результатом. Главной целью искусственной самопрезентации является формирование положительного отношения со стороны значимых для субъекта воздействия людей.

Типы самопрезентации 
Выделяют два типа самопрезентации:

1. соответствует собственной самооценке — в качестве основной цели такой самопрезентации выступает стремление субъекта воздействия к идеалу себя, сформированному в своем сознании.

2. соответствует ожиданиям и предпочтениям аудитории — наиболее часто встречающийся тип самопрезентации, который направлен на формирование образа субъекта воздействия в глазах окружающих.

Неоспоримым фактом является выразительность самопрезентации, что обусловлено стремлением людей создавать себе образ, соответствующий их личной идентичности. Но часто идентификацию субъекта общество контролирует из-за существования условных правил поведения в каждой сфере. Реакция субъекта на такой контроль может быть провокационной. Этому примером является "дочь церковнослужителя", у которой вследствие особенностей профессиональной деятельности отца подавлены идентичность личности и эмоции. В таких условиях она не может самопрезентовать себя в каком-то ином, несвойственном для «дочери проповедника» качестве. В конечном итоге, вызывает негативную реакцию в ее семье и обществе.

Тактики самопрезентации И. Джонса и Т. Питтмана 
В повседневной жизни используются следующие тактики:

 хвастовство (способствует чрезмерной саморекламе и демонстрации компетентности субъекта с целью получения уважения со стороны других)
 лесть (способствует повышению социальной привлекательности)
 запугивание (способность заставить других слушать или повиноваться своим требованиям)
 пояснение примером (демонстрация превосходства субъекта над окружающими)
 мольба (демонстрация слабости и зависимости от других в надежде получения помощи или сочувствия у окружающих, полагаясь на социальную ответственность)

Стратегии самопрезентации могут приобретать оборонительный или утверждающий характеры. Оборонительная самопрезентация направлена на то, чтобы предотвращать угрожающие жизненные ситуации. В данном случае используется тактика «мольба». Убеждающий стиль самопрезентации характеризуется более активным поведением, которому присуща идеализация своей личности, доброжелательность. К этому стилю относятся тактики: «лесть», «хвастовство», «пояснение примером».
 
В поддержании своей самооценки этим стратегиям отводится важная роль. Самооценка человека зависит от оценки его собственной деятельности, восприятия того, как на его производительность реагируют другие. В результате, людьми активно изображаются впечатления, вызывающие чувство собственного достоинства, усиливающееся реакцией со стороны других.

Самопрезентация в научной литературе 
Самопрезентация в научной литературе рассматривается:

 в качестве средства для организации взаимодействия с другими людьми в целях достижения собственных целей (И. Гофман);
 в качестве формы, связанной с социальным поведением (М. Риесс и Дж. Тедеши);
 в качестве средства по поддержанию уровня самооценки (М. Вейголд, Б. Шленкер, М. Лири, Д. Майерс Р. Ковальски);
 в качестве средства формирования самооценки и образа «Я» (Ч. Кули и Дж. Г. Мид);
 в качестве средства самовыражения (А. Стейхилбер и Р. Баумейстер);
 в качестве приема устранения когнитивного диссонанса (Л. Фестингер и Ф. Хайдер);
 в качестве реализации мотивации на достижение или же избегания неудач (А. Шутц и Р. Аркин);
 в качестве состояния, связанного с объективным самосознанием в результате восприятия совокупности чужих оценок (Р. Викланд);
 в качестве следствия повышения мотивации в результате фокусирования собственного внимания на собственном образе (Г. Глейтман);
 в качестве проявления стремлений к власти в межличностных отношениях (Т. Питтман и И. Джонс);
 в качестве личностной черты (М. Шериер, А. Фестингер, А. Басс, М. Снайдер);
 в качестве представления своих личностных качеств в связи с потребностью в отношениях доверительного характера (Л. Б. Филонов) или для установления порядка взаимодействия (Р. Парфенов);
 в качестве внешнего воздействия на отношение окружающих (А. А. Бодалев), направления восприятия партнера в рамках определенного пути (В. П. Третьяков, Ю. С. Крижанская, Г. В. Бороздина);
 в качестве созданного определенного впечатления и регуляции собственного поведения (Ю. М. Жуков);
 в качестве рекламной деятельности (А. Н. Лебедев-Любимов).

Критика 
Очень часто к искусственной самопрезентации прибегают общественные деятели и политики, создающие свой целостный имидж в целях формирования уважительного отношения со стороны окружающих и убеждения людей в своей компетенции. Однако, критике подвергается способность к трансформации имиджевых характеристик в условиях меняющейся политики, что приводит к непостоянству искусственной самопрезентации. Также в условиях активно развивающегося информационного общества всё большую популярность набирает самопрезентация в интернете, для реализации которой субъект воздействия создаёт собственную страницу, на которой размещает информацию о себе и своих качествах, зачастую утаивая или перевирая факты своей жизни и истинную информацию о своей личности, чтобы манипулировать общественным мнением. Таким образом, виртуальность телекоммуникационных технологий делает такую самопрезентацию недостоверной.

Сферы применения 
Самопрезентация личности широко используется в массовой культуре, в политике, в бизнес-сфере, в образовательной деятельности, в социо-культурной деятельности, управлении, продажах, рекламе, связях с общественностью и других сферах.

См. также 
 Репутация
 Связи с общественностью
 Имидж
 Управление репутацией
 Эффект первого впечатления
 Личная идентификация

Примечания

Литература 
 Counts,Scott &Stecher, Kristin Self-Presentation of Personality During Online Profile Creation  Режим доступа: http://research.microsoft.com/en-us/um/people/counts/pubs/icwsm_2009_selfpresentation.pdf
 Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann, W. B., Jr. A Very Brief Measure of the Big Five Personality Domains.Journal of Research in Personality, 37, (2013), 504—528.
 Millon, Theodore (2003). Handbook of Psychology, Personality and Social Psychology.JohnWiley&Sons. p. 337. ISBN 978-0-471-38404-5.
 Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / пер с англ. — М.: Канон-пресс-Ц: Кучково-поле, 2000. — 302 с.
 История одной фотографии: попытка самопрезентации / Г. И. Дацюк: Спадщина, 2007. — 224 с.
 Технология самопрезентации / под ред. К. В. Киуру. — Челябинск: Из-во ЮУрГУ. — 2005. — 54 с.
 Хакамада,И. В предвкушении себя. От имиджа к стилю. — К.: Юность, 2014. — 250 с.
 Brown, Jonathon. «CHAPTER 07 SELF-PRESENTATION» (PDF)

Восприятие
Образ
Влияние (социальное и политическое)